Присци́лла Ло́усон (), урождённая — Шортра́йдж (; ) — американская актриса.

Биография 
Присцилла Шортрайдж (настоящее имя Присциллы Лоусон) родилась 3 марта 1914 года в Индианаполисе (штат Индиана, США).

В начале своей карьеры Присцилла была фотомоделью. Лоусон была коронованной «Мисс Майами-Бич-1935».

В период своей 6-летней кинокарьеры, длившейся в 1935—1941 года, Присцилла снялась в 25-ти фильмах.

В 1937—1940 года Присцилла была замужем за актёром Аланом Кёртисом (1909—1953). Детей Лоусон не имела.

44-летняя Присцилла скончалась 27 августа 1958 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) от желудочно-кишечного кровотечения, вызванного продолжительной борьбой с язвой желудка.

Фильмография 

 1936 — Флэш Гордон / Flash Gordon — принцесса Аура
 1938 — Путешествие Флэша Гордона на Марс / Flash Gordon's Trip to Mars — принцесса Аура во флэшбеках (, в 6, 10 и 14 сериях)

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Умершие от язвы желудка